Göttenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Göttenbach (Idarbach), linker Zufluss des Idarbachs in Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Göttenbach (Isen), rechter Zufluss der Isen gegenüber Penzing, Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Göttenbach (Salza), linker Zufluss der Salza in Gschöder, Stadtgemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Ort:
 Göttenbach (Lengdorf), Weiler der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Göppenbach
 Götzenbach